

Топоніми 
Повіт Таката
Акі-Таката
Рікудзен-Таката

Персоналії 
Таката — японське прізвище.